Kotschy puede referirse a:
 Johannes Kotschy
 Carl Friedrich Kotschy (1789–1856), teólogo protestante y botánico austriaco
 (Karl Georg) Theodor Kotschy (1813–1866), un botánico y orientalista austriaco
 Waltraut Kotschy (* 1944), abogado austriaco

Otro 
 Kotschya
 Kotschya platyphylla
 Hypericum kotschyanum
 Cyrtodactylus kotschyi
 Ophrys kotschyi